Argentína
San Martín, Buenos Aires tartomány General San Martín partidójának székhelye
San Martín, település Catamarca tartomány Capayán megyéjében
San Martín, Mendoza tartomány San Martín megyéjének székhelye
San Martín, San Luis tartomány Libertador General San Martín megyéjének székhelye

 Mexikó
San Martín, település México államban

 Salvador
San Martín, város San Salvador megyében

Egyéb
San Martín, eredetileg portugál galleon, később a spanyol Legyőzhetetlen Armada főparancsnokának zászlóshajója